Сезон 2015/16 — 85-й сезон ФК «Атлетико Мадрид» в его клубной истории.

Основные события

Форма
Производитель: Nike / Главный спонсор: Plus500

Тренерский штаб

Source: Atlético Madrid

Трансферы

Пришли

Ушли 

* В аренду 
** Из аренды 
*** Свободный агент

Предсезонные матчи

1 Матч длился 45 минут.

Соревнования

Общая статистика
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
!rowspan=2|Соревнование
!colspan=8|Статистика выступлений
|-
!
!
!
!
!
!
!
!
|-
| Чемпионат Испании

|-
| Кубок Испании

|-
| Лига чемпионов УЕФА

|-
! Итого

Чемпионат

Турнирная таблица

Статистика выступлений в Чемпионате

Результаты по турам

Матчи

    	 

Source: AtléticoMadrid.com

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика сезона

Статистика игроков
Match played 19 March 2016.

Бомбардиры
Match played 21 April 2016.

Голевые передачи
Match played 17 April 2016.

«Сухие» матчи
Match played 17 April 2016.

Посещаемость
Match played 13 April 2016.

Награды

Тренер месяца Ла Лиги

Примечания

Ссылки 

2015/2016
Атлетико Мадрид